— японская девушка-борец вольного стиля, трёхкратная олимпийская чемпионка (2004, 2008 и 2012), 13-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории чемпионатов мира по борьбе как среди женщин, так и мужчин). Награждена премией Народного Почёта (2012).

С 2014 года выступает в весовой категории до 53 кг, большинство своих побед одержала в категории до 55 кг.

Дебютировала в большом спорте в 2002 году, к сентябрю 2006 года в её послужном списке было 100 выигранных борцовских поединков.

Впервые на высшем уровне проиграла схватку в январе 2008 года, когда на одном из этапов командного Кубка мира в Пекине победу над японкой одержала американка Марси Ван Дусен. К маю 2012 года очередная победная серия Саори составляла 58 поединков, когда она уступила россиянке Валерии Жолобовой на Кубке мира в Токио.

На Олимпийских играх и чемпионатах мира Саори не знала поражений до финала Олимпийских игр 2016 года, где сенсационно уступила американке Хелен Марулис. В 2012 году на Играх в Лондоне несла флаг Японии как на церемонии открытия, так и закрытия.

Объявила о завершении карьеры в январе 2019 года в своём Twitter.

См. также 
 Итё, Каори
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Ссылки 
 
 

Борцы Японии
Олимпийские чемпионы от Японии
Олимпийские чемпионы по борьбе
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионки мира по женской борьбе
Чемпионки Азии по борьбе
Чемпионки Азиатских игр по женской борьбе